Bartram kan referera till:

 Edwin Bunting Bartram, botaniker och auktor (1878–1964) (E. B. Bartram)
 Grethe Bartram, dansk kollaboratör under andra världskriget och sista dödsdömda kvinnan i Danmark
 John Bartram, amerikansk botaniker och auktor (1699–1777) (Bartram) 
 Laurie Bartram, amerikansk skådespelare och balettdansös (1958–2007)
 Neil Bartram, kanadensisk kompositör
 Peter Bartram, dansk general och Danmarks försvarschef
 Simon Bartram, brittisk barnboksförfattare och illustratör
 Walter Bartram, tysk politiker (1893–1971)
 William Bartram, botaniker, ornitolog, skribent och auktor (1739–1823) (W. Bartam)

Se även
 Bartram (auktor) – flera